Pistorius ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name leitet sich von lateinisch pistor („Bäcker“) ab.

Namensträger 
 Boris Pistorius (* 1960), deutscher Politiker (SPD), Bundesminister der Verteidigung 
 Caren Pistorius (* 1989), südafrikanische Schauspielerin
 Charlotte Pistorius (1777–1850), deutsche Dichterin
 Christian Pistorius (1765–1823), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Eduard Pistorius (1796–1862), deutscher Maler und Radierer

 Ferdinand von Pistorius (1767–1841), deutscher Erzieher, Landtagsabgeordneter
 Fritz Pistorius (1864–1932), deutscher Autor, siehe Robert Eule
 Georg Tobias Pistorius (1666–1745), deutscher Jurist und Historiker
 Hedwig Pistorius (1906–2004), österreichische Schauspielerin
 Heinrich Julius Pistorius (1781–1861), deutscher Kommunalpolitiker
 Hermann Andreas Pistorius (1730–1798), deutscher Theologe, Philosoph, Rezensent, Schriftsteller und Übersetzer
 Jakob Pistorius (vor 1801–nach 1813), deutscher Holzhändler und von 1804 bis 1813 Maire der Stadt Worms

 Lili Pistorius (* 1997), deutsche Sängerin und Songwriterin
 Luboš Pistorius (1924–1997), tschechischer Theaterregisseur, Dramatiker, Organisator und Pädagoge
 Max Pistorius (1894–1960), österreichischer Maler
 Oscar Pistorius (* 1986), südafrikanischer Sportler
 Theodor von Pistorius (1861–1939), Beamter und Finanzminister des Königreichs Württemberg
 Theophil Pistorius, deutscher Linguist, Theologe, Hebräist und Poet
 Ursula Pistorius (1933–2015), deutsche Politikerin (SPD)

Siehe auch 
 Pistor
 Pistoris
 Pfister

Familienname
Berufsname